Cisla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cisla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cisla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar